

Italia 
 Monumento a Lenin – Cavriago

Russia 
 Monumento a Lenin – Novosibirsk
 Monumento a Lenin – Ulan-Udė
 Monumento a Lenin – Volgograd

Ucraina 
 Monumento a Lenin – Berdyčiv
 Monumento a Lenin – Kiev